

Доронята — село, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Доронята — присілок, Кезький район, Удмуртія